L'idolo cinese – opera lirica di Giovanni Paisiello del 1767
L'idolo cinese – opera lirica di Pietro Generali del 1808
L'idolo cinese (Three Strangers) – film del 1946 diretto da Jean Negulesco